Лю́блинское воево́дство () — воеводство, расположенное на востоке Польши. Центром и крупнейшим городом является город Люблин (348 120 жителей). Население составляет 2 156 150 человек (по состоянию на конец 2013 года).

География 
Граничит на востоке с Украиной, на северо-востоке — с Белоруссией, на юге — с Подкарпатским воеводством, на юго-западе — со Свентокшиским воеводством, на западе и северо-западе — с Мазовецким воеводством.

Крупнейшие города 
Население по состоянию на 2012 год:
  Хелм — 66 049
  Замосць — 65 711
  Бяла-Подляска — 58 009
  Пулавы — 49 704
  Красник —  36 093
  Билгорай —  27 290

Административное деление 
В состав воеводства входят 4 города на правах повята и 20 повятов, подразделяющихся на 213 гмин.

Галерея

Литература 
 Władysław Ćwik, Jerzy Reder, Lubelszczyzna. Dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, Wydawnictwo Lubelskie, Люблин 1977
 Historyczny atlas Polski, Wydawnictwo Demart, Варшава 2011, ISBN 978-83-7427-323-7

Примечания